Дже́ффри Пол «Джефф» Ро́ул (; 20 июля 1951, Бирмингем, Уэст-Мидлендс, Англия, Великобритания) — британский актёр, сценарист и певец.

Биография 
Родился 20 июля 1951 года в Бирмингеме (графство Уэст-Мидлендс, Англия, Великобритания), но позже вместе со своей семьёй он переехал в Шеффилд (графство Саут-Йоркшир). Окончил «High Storrs School» и Лондонскую академию музыкального и драматического искусства.

Дебютировал в кино в 1973 году, сыграв роль Билли Фишера в эпизоде телесериала «Рождественская ночь со звёздами». В 2005 году сыграл роль Амоса Диггори в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня». В 1995—2012 года Джефф написал сценарии к трём фильмам и телесериалам.

Также Джефф является певцом.

Избранная фильмография 
актёр

Ссылки